Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1936 werd op 1 en 2 februari in het Eisstadion te Davos gehouden.

Titelverdediger was Michael Staksrud, die in het Frogner Stadion in Oslo wereldkampioen was geworden. Ivar Ballangrud won zijn derde titel.

Eindklassement 

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1936
Langebaanschaatsen in 1936
Schaatsen in Zwitserland
Sport in Davos
Schaatsen